Cuevas de Almudén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuevas de Almudén (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Cuevas de Almudén (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar